CEPC peut signifier :

En français :
 Commandement des centres de préparation des forces
 Certificat d'examen du permis de conduire
 La Communauté de communes Épernay Pays de Champagne (CCEPC)
 Commission d'examen des pratiques commerciales, en France
 Centre d'études politiques et de la communication
 Centre d'éducation populaire et de promotion culturelle

En anglais :
 Carpet Export Promotion Council, an 
 
 , dont le siège social est situé dans la ville de Kollam
 , un produit pharmaceutique
 , un projet proposé d'accélérateur de particules en Chine
 

En espagnol :
 , une agence autonome associée au ministère de la Présidence, en Espagne

En catalan :